The Root of All Evil (cd), een cd van Arch Enemy
The Root of All Evil? een tweedelige televisiedocumentaire van Richard Dawkins